Ибо:
 Ибо (Игбо) — народ в юго-восточной Нигерии
 Ибо (Игбо) — язык этого народа
 Ибо — остров и исторический город на нём в Мозамбике
 Ибо, Поль (1919—2015) — участник Второй мировой войны, командор ордена Почётного легиона
 Бо Ибо (1908—2007) — китайский государственный деятель, ветеран китайской революции
 Ибо — река в Японии на острове Хонсю (префектура Хиого)
 Ибо — уезд в префектуре Хиого, Япония